Equidad puede hacer referencia a:

Sociedad 
 Equidad, desde el punto de la ciencia jurídica. 
 Equidad (aprendizaje automático), desde el punto de vista del aprendizaje automática (inteligencia artificial)
 Equidad social
 Equidad de género
 Equidad de matrimonio
 Equidad migratoria

Economía 
 Equidad horizontal
 Equidad vertical